Švýcarská hokejová liga - sezóna 1995/1996. Vítězem se stal tým EHC Kloten.

Základní část

Play off

Play out 

 Fribourg-Gottéron - HC Lausanne 4:0 na zápasy
HC Lausanne sestoupil do NLB. Naopak HC La Chaux-de-Fonds postoupil do nejvyšší soutěže.

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1995
Lední hokej v roce 1996